Fiodor Kuzniecow (1904–1979) – radziecki generał pułkownik, szef wywiadu wojskowego GRU
 Fiodor Kuzniecow (1898–1961) – radziecki generał pułkownik, dowódca Frontu Centralnego, dowódca 51 Armii